Адрамелех — многозначный термин:
 Адрамелех — упоминаемое в Библии ассирийское божество
 Адрамелех — царь Библа (IV век до н. э.)
 Адрамелех — финская рок-группа